Сражение при Олд-Чёрч (), оно же Сражение при Мэйдекин-Крик (), одно из сражений Гражданской война в США, которое произошло 30 мая 1864 года во время наступления генерала Гранта на Ричмонд (Оверлендской кампании). В то время как федеральная Потомакская армия и конфедеративная Северовирджинская армия стояли друг против друга на реке Тотопотоми, федеральной кавалерии Торберта было приказано прикрыть левый фланг армии. Выполняя этот приказ, Торберт столкнулся с кавалерийской бригадой Мэтью Батлера на рубеже реки Мэйдекин. После ожесточённой перестрелки северянам удалось оттеснить кавалерию Батлера, что позволило им захватить стратегически важны перекрёсток у Колд-Харбора на следующий день.

Примечания

Литература

Ссылки 

Сражения по алфавиту
Сражения Гражданской войны в США
Сражения в США
1864 год в США
Сражения 1864 года
30 мая
Май 1862 года